Кумок — фамилия.

Известные носители 
 Кумок, Михаил Владимирович (род. 1960) — украинский журналист, генеральный директор «Мелитопольских ведомостей».
 Кумок, Яков Невахович (1932—2011) — советский писатель.